Уерта де лос Гарсија има више значења:

 Уерта де лос Гарсија (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Уерта де лос Гарсија (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику